Carlo Varini (1946-2014), directeur de la photographie suisse ;
 Felice Varini (né en 1952), artiste suisse contemporain.